Metulodontia är ett släkte av svampar. Metulodontia ingår i familjen Peniophoraceae, ordningen Russulales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Basidiesvampar
Metulodontia